Petrovo – miasto i gmina w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej
 Petrovo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Prijedor
 Petrovo – wieś na Słowacji, w kraju koszyckim